Spitaltor steht für:
 Spitaltor in Augsburg, siehe Rotes Tor (Augsburg)
 Spitaltor (Coburg)
 Spitaltor in Hanau, siehe Stadtbefestigung Hanau #Befestigung der Hospitalvorstadt: Spitaltor
 Spitaltor in Kronach, siehe Festung Rosenberg #Kernburg
 Spitaltor in Iphofen, siehe Mainbernheimer Tor (Iphofen)
 Spitaltor in Rothenburg ob der Tauber, siehe Rothenburg ob der Tauber #Bauwerke
 Spitaltor (Schweinfurt)
 Spitaltor in Weißenburg, siehe Spitalkirche zum Heiligen Geist (Weißenburg) #Spitaltor